Supek ist der Familienname folgender Personen:
 Branko Supek (1945–2003), kroatischer Schauspieler
 Ivan Supek (1915–2007), jugoslawischer bzw. kroatischer Physiker
 Rudi Supek (1913–1993), jugoslawischer Soziologe